Steve Swanson ist der Name folgender Personen:

* Steve Swanson (Fußballtrainer) (* 1963), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer 
 Steve Swanson (Musiker) (* um 1966), US-amerikanischer Gitarrist und Bassgitarrist, Mitglied von Six Feet Under (Band) 

Siehe auch:
 Steven Swanson (* 1960), US-amerikanischer Astronaut